Birmingham je lahko:
 Birmingham, Anglija
 Birmingham, Alabama
 Birmingham, Iowa
 Birmingham, Michigan
 Birmingham, Misuri
 Birmingham, Pensilvanija
 Birmingham Township, Illinois
 Birmingham Township, Pensilvanjia
 HMS Birmingham - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 USS Birmingham - plovilo/a Vojne mornarice ZDA